Die Stunde der Patrioten steht für:

 einen Roman von Tom Clancy: Die Stunde der Patrioten (Roman)
 einen Film mit Harrison Ford in der Hauptrolle: Die Stunde der Patrioten (Film)